Qishan peut se référer à :

Qishan (dynastie Qing) (琦善), (1790-1854), haut fonctionnaire de la dynastie Qing en Chine. 
Xian de Qishan (岐山县), district administratif de la province du Shaanxi en Chine.